Пеун (Păun):
 Пеун () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Міхелешень.
 Пеун () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Бирнова.